«На грани риска» () — драма 2007 года, режиссёра Джорджа Менделюка с Шони Смит в главной роли. Фильм вышел 19 марта 2007 года.

Сюжет 
После венчания, новобрачные Пол и Лиза выходят из церкви, готовясь отправиться в медовый месяц, но тут их поджидает ФБР, которые арестовывают Пола, оставляя Лизу в недоумении. Она приходит в шок, когда узнаёт, что её муж признан виновным в убийстве. Лиза начинает собственное расследование, вместе со своей подругой и устраивается на работу, подставившую её мужа по его словам, но в конце концов, она раскрывает заговор, который объединяет бизнес её мужа с мафией.

Дата выхода

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Джордж Менделюк
 Сценаристы: Кейт Шо, Джордж Менделюк
 Оператор: Джордж Кэмпбелл
 Композитор: Клинтон Шотер
 Монтажер: Джоэль Сноуден

Продюсеры 
 Продюсер: Кирк Шо
 Исполнительные продюсеры: Стэн Каменс, Джозеф Лолор
 Сопродюсер: Линдси МакАдам
 Ассоциированные продюсеры: Стейси Шо, Рэндолл Х. Цалкен

Художники 
 Постановщик: Брайан Дави
 По костюмам: Карен Маннис
 По декорациям: Гейл Луининг

Интересные факты 
Административная компания судит преступника за хищение, прежде чем будет судить его за убийство. В Соединённых штатах нешуточное состояние преступлений и такие, как убийство, всегда будут иметь приоритет над преступлениями "белых воротничков".

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Канады
Детективные фильмы Канады
Фильмы Канады 2007 года